Бичерова () — станция системы пригородных электричек İZBAN. Расположена между станциями Алиага и Хатундере.

Находится в нескольких километрах к югу от Алиаги.

Бичерова была построена в 1996 году Турецкими государственными железными дорогами. В 1996—2006 гг поезда отправлялись 2 раза в день. В 2006—2011 гг. в связи со строительством железнодорожного перегонного тоннеля Каршияка, пассажирские перевозки в Бичерову прекратились. С 2011 частота движения поездов вросала до 5 поездов в час.

Автобусное сообщение 
 745 Бичерова — Енифоча
 753 Бичерова — Геренкой

Железнодорожные станции, открытые в 1996 году
Станции İZBAN